Název Waldenburg má více míst
 Waldenburg (Bádensko-Württembersko)
 Waldenburg (Sasko)
 Waldenburg (kanton Basilej-venkov)
a je to i německý název více míst:
 Valbřich
 Bělá pod Pradědem

Externí odkazy